

Bandes dessinées, mangas, jeux vidéo 
Jin peut désigner :
 Jin, un manga de Motoka Murakami ;
 Jin, son adaptation télévisuelle ;
 Jin Kazama, le principal protagoniste de la série de jeu de combat Tekken ;
 Jin Kuga, un personnage du manga Kamichama Karin Chu ;
 Jin Sakaï, le personnage principal du jeu vidéo Ghost of Tsushima.
 Jin Freecss, un personnage du manga Hunter × Hunter.

Civilisation chinoise 
jin peut désigner :
 jin, une unité de poids chinoise dont la valeur dépend des lieux et des époques, actuellement équivalent à  en Chine ;
 jin ou jin yu, une des langues chinoises, parlée dans le Shanxi.

Jin (晋 ou 金) désigne différents États, dynasties et souverains dans l'histoire de la Chine :
 Jin, souverain de la légendaire dynastie Xia (-1900) ;
 Jin (-), un État de la période des Printemps et des Automnes ;
 dynastie Jin (265-420), qui succède au royaume de Wei à l'issue de la période des Trois Royaumes ;
 dynastie Jin de l'Ouest (265-317) ;
 dynastie Jin de l'Est (317-420) ;
 dynastie Jin (1115-1234) ;
 dynastie des derniers Jin  (1616-1636), dynastie mandchoue, contrôlant la Mandchourie avant de conquérir la Chine et de fonder la dynastie Qing.

Personnalités ou artistes 

 Jin (1982-), un rappeur et acteur américain ;
 Jin, un auteur et scénariste de manga ainsi que compositeur de musiques de mangas (ex : Outer Science, une des musiques de Kagerou Days) ;
 Jin (Kim Seokjin), un chanteur sud-coréen, membre du boys band sud-coréen de K-pop (pop coréenne) BTS.

 Aowen Jin, une artiste contemporaine britannique née en Chine ; 
 Deborah S. Jin (1968-2016), une physicienne américaine ;
 Fu Jin (1956-), professeur chinois, chercheur et critique de l'opéra traditionnel chinois.

Autres 
Jin peut désigner :
 Jin, un État coréen des  ;
 Jin, une interface Java qui permet l'accès aux sites d'échecs en ligne Internet Chess Club et Free Internet Chess Server.

jin peut désigner :
 jin, un mot dialectal français, de genre masculin, souvent prononcé jïn ou djïn avec n mouillé dans ces formes les plus archaïques, parfois écrit gin, rappelant ainsi l'aphérèse en ancien français du mot racine d'engin ; c'était la partie du champ placée devant chaque ouvrier agricole ou manouvrier qui y effectuait une tâche de culture précise, le mot indiquait aussi souvent une tâche définie à exécuter, souvent parcellarisée, attribuée à un membre d'une équipe de travail paysanne locale ou saisonnière ;
 jin, dans l'art du bonsaï, une branche morte, écorcée et traitée pour présenter l'aspect que l'on voit aux bois flottés.

Homonymie de patronyme